Кріс Еверт і Ольга Морозова були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками.

Еверт у парі з Мартіною Навратіловою успішно захистила свій титул. У фіналі вони перемогли пару Морозова і Джулі Ентоні з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари 
Обидві сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.
  Джулі Ентоні /  Ольга Морозова (фінал)
  Кріс Еверт /  Мартіна Навратілова (чемпіонки)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Жінки, парний розряд
French Open, жінки, парний розряд
1975 у французькому спорті